Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Stefan Edberg (semifinali)
 Joakim Nyström (terzo turno)
 Mikael Pernfors (semifinali)
 Martín Jaite (primo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Johan Kriek (primo turno)

 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (terzo turno)
 Matt Anger (secondo turno)
 Tim Wilkison (quarti di finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 David Pate (terzo turno)
 Horacio de la Peña (terzo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1986